Melo oder Mélo steht für:
 Melo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Melo (Fußballspieler) (* 2001), angolanischer Fußballspieler
 Melo (Sprache), Sprache in Äthiopien
 Melo (Volk), Volksgruppe
 Bistum Melo in Uruguay
 Melo oder Maelo, König der Sugambrer
 Mélo, französisches Filmdrama von Alain Resnais (1986)
 Melo, Gattung der Walzenschnecken, siehe Melonenschnecken
 MELO Group, deutsches Medien- und Logistik-Unternehmen
 Zuckermelone

Melo ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Melo (Córdoba), Ort in Argentinien
 Melo (Gouveia), Ort und ehemalige Gemeinde (Freguesia) in Portugal
 Melo (Uruguay), Stadt in Uruguay

Siehe auch:
 DeMelo
 Mello